Anand Tiwari – attore indiano
 Ankit Tiwari – cantante indiano
 Anuj Tiwari – scrittore indiano
 Ashwiny Iyer Tiwari – regista e sceneggiatrice indiana
 Bhim Nidhi Tiwari – poeta e scrittore nepalese
 Chandrashekhar Tiwari – nome di battesimo di Chandra Shekhar Azad, rivoluzionario indiano
 Dharmesh Tiwari – attore e regista indiano
 Gaurav Tiwari – attore indiano
 Ghanshyam Tiwari – politico indiano
 Girish Tiwari – regista teatrale indiano
 Kapil Muni Tiwary – docente indiano
 Kartik Aaryan Tiwari – attore indiano
 Krishna Deonarine Tiwari – nome di battesimo di Adrian Cola Rienzi, rivoluzionario trinidadiano
 Manish Tiwary – regista indiano
 Maya Tiwari – scrittrice guianese
 Mukesh Tiwari – attore indiano
 N. D. Tiwari – politico indiano
 Nitesh Tiwari – sceneggiatore e regista indiano
 Ram Chandra Tiwari – politico nepalese
 Ramayan Tiwari – attore indiano
 Ridheema Tiwari – attrice indiana
 Saurabh Tiwary – crickettista indiano
 Shweta Tiwari – attrice indiana
 Sriniwas Tiwari – politico indiano
 Vindhya Tiwari – attrice indiana

Pagine correlate 
 Manoj Tiwari